Amy Crossley Jagger – ginnasta britannica
 Charlotte Crossley – attrice statunitense
 Geoff Crossley – pilota automobilistico britannico
 Mark Crossley – ex calciatore britannico
 Pamela Kyle Crossley – storica statunitense
 Shanna Zolman-Crossley – ex cestista statunitense